maureska (lub moreska) – ornament
 moreska – rodzaj tańca

Zobacz też: sztuka.